AMAA steht für:
 African Movie Academy Award, jährlich vergebene Preisauszeichnung für afrikanische Filme

Amaa steht für:
 Amaa (auch: Am-aa), Unterweltgott im ägyptischen Totenbuch Amduat: „Verschlinger des Esels“

Amaa ist ein Name folgender Personen:
 Nii Amaa Ollennu (1906–1986), ghanaischer Politiker und Staatsoberhaupt

Abkürzung